El término cabezas puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

a Cabezas (apellido)
 a Fernando Cabezas, periodista y caricaturista gallego de la Transición Española.
 a José Luis Cabezas (1961-25 de enero de 1997), reportero gráfico y fotógrafo argentino asesinado.
 a Irina Cabezas (1972-), política ecuatoriana.
 al plural de Cabeza, parte superior del cuerpo;
 al municipio boliviano de Cabezas, en la provincia de Cordillera, del departamento de Santa Cruz;
 a la localidad de Cabezas, en el municipio de Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas, Cuba;
 a la localidad de Cabezas, en el municipio de Minas de Matahambre, en la provincia de Pinar del Río, Cuba;
 a una etnia aridoamericana nómada llamada cabezas por los españoles.